Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs in der russischen Oblast Tscheljabinsk.

Die folgende Tabelle enthält die Städte und städtischen Siedlungen der Oblast, ihre russischen Namen, die Verwaltungseinheiten, denen sie angehören (Rajon oder Stadtkreis), ihre Einwohnerzahlen für den , ihre Wappen und geographischen Koordinaten. In der Oblast gibt es 30 Städte und 13 Siedlungen städtischen Typs; davon sind drei Städte und eine Siedlung „geschlossen“ (SATO).

Quellen 

!Stadte
Tscheljabinsk